Die PartyPoker.net European Darts Championship 2011 war ein Major-Turnier im Dartsport und wurde vom 28. bis zum 31. Juli 2011 in ihrer vierten Auflage ausgetragen. Veranstaltungsort war erstmals das Maritim Hotel in Düsseldorf.

Titelträger der drei Jahre zuvor war der englische Rekordweltmeister Phil Taylor.

Im deutschen Fernsehen wurde die European Darts Championship 2011 live auf Sport1 übertragen. Der Pay-TV-Sender Sport1+ zeigte die Spieltage live und vollständig.

Preisgelder 
Insgesamt wurden £ 200.000 an Preisgeldern ausgeschüttet.

Qualifikation 
Für die European Darts Championship 2011 waren folgende Spieler qualifiziert:

 Die 16 erstplatzierten Spieler der Order of Merit, von denen die ersten 8 gesetzt waren
 Die 8 erstplatzierten Spieler der Players Championship Order of Merit, die nicht bereits über die Order of Merit teilnahmeberechtigt waren
 Die 8 erstplatzierten Spieler der Continental Europe Order of Merit, die nicht bereits über eine der beiden vorgenannten Ranglisten qualifiziert waren

Teilnehmer 
PDC Order of Merit
Plätze 1–16

  Phil Taylor
  Adrian Lewis
  James Wade
  Gary Anderson
  Simon Whitlock
  Raymond van Barneveld
  Wes Newton
  Mark Webster
  Terry Jenkins
  Paul Nicholson
  Andy Hamilton
  Mervyn King
  Mark Walsh
  Colin Lloyd
  Wayne Jones
  Vincent van der Voort

Players Championship Order of Merit

  John Part
  Ronnie Baxter
  Andy Smith
  Jamie Caven
  Justin Pipe
  Dave Chisnall
  Peter Wright
  Alan Tabern

Top 8 der Continental Europe OoM

  Toni Alcinas
  Kim Huybrechts
  Jelle Klaasen
  Michael van Gerwen
  Mensur Suljović
  John Michael
  Co Stompé
  Magnus Caris

Turnierplan 

1Adrian Lewis warf Nine dart finish

Weblinks 
 Homepage der PDC zur European Darts Championship
 Homepage der PDC Europe
 Ergebnisse auf dartsdatabase.co.uk

2011
Dartveranstaltung 2011
Sportveranstaltung in Düsseldorf
Dartwettbewerb in Deutschland